Résultats des sondages pour les élections législatives grecques de 2015.

Sondages

Projections en sièges 

La majorité absolue est de 151 sièges.

Notes 

2015
législatives, janvier
Legislatives, 2015